Bran se poate referi la:

 Bran, Brașov, reședința comunei cu același nume
 Bran, Iași
 Castelul Bran
 Bran (mitologie) - erou celtic
 Vasile Bran, deputat român în legislatura 1990 - 1992
 Râul Valea lui Bran
 Stan și Bran
 Între Stan și Bran
 Culoarul Bran—Rucăr—Dragoslavele
 Peștera Liliecilor (Rucăr-Bran)

Vezi și 
 Brănești (dezambiguizare)
 Braniște (dezambiguizare)
 Braniștea (dezambiguizare)
 Brănișca, sat în județul Hunedoara

 Râul Brăneasa (dezambiguizare)

 Brand (dezambiguizare)